Тринклер — фамилия:

 Тринклер, Густав Васильевич (1876—1957) — советский учёный и изобретатель, создатель бескомпрессорного дизельного двигателя.
 Тринклер, Николай Петрович (1859—1925) — выдающийся русский и советский хирург, учёный и педагог.